– japoński trener piłkarski.

Kariera trenerska 
Pracował jako trener Vissel Kobe.

Bibliografia 

Japońscy piłkarze
Japońscy trenerzy piłkarscy
Urodzeni w 1951
Trenerzy piłkarzy Vissel Kobe